Bauza es un apellido compartido por diversas personas:

 David Bauzá (1976-), futbolista español;
 Edgardo Bauza, futbolista argentino;
 Eduardo Bauzá, político argentino;
 Felipe Bauzá, (1764-1834) científico, militar y político español;
 Francisco Bauzá (1849-1899) político y escritor uruguayo;
 Irene Bauzá, cantante española;
 Isabel Bauzá, presentadora televisiva española;
 Jaime Bauzá (1943) ingeniero y empresario chileno;
 Joan Mas i Bauzà, escritor español;
 José Ramón Bauzá político español;
 Mario Bauzá, músico cubano;
 Pablo Bauzá, músico argentino;
 Rufino Bauzá (1791-1854) militar y político uruguayo.

Además puede significar:
 Liceo Francisco Bauzá, liceo uruguayo.
 Pisco Bauzá, empresa productora de pisco chileno.
 Isla Bauzá, isla neozelandesa, en honor a Felipe Bauzá.